Este anexo lista os bairros (loteamentos) da cidade de Nova Odessa:

Bairros

Regiões Administrativas 
O município de Nova Odessa atualmente é dividido em 17 Regiões Administrativas (RA), oficializadas pela Lei nº 2.355 de 14 de outubro de 2009.

Ver também 
 Lista de bairros de Americana
 Lista de bairros de Santa Bárbara d'Oeste

Nova Odessa